L’adjectif mobile qualifie tout objet apte à se déplacer. 

Le mot mobile peut désigner :

 Art et décoration  Un mobile est une sculpture de taille très variable animée par l'air (le vent), mue par l'eau en mouvement ou encore actionnée par l'électricité. Ce peut être un jouet ou une décoration suspendue en intérieur.

 Droit  le mobile d'un crime ou délit, appelé Mens rea en latin, traduisible par intention coupable.

 Téléphonie  un mobile, téléphone sans fil utilisé comme téléphonie mobile.

 Histoire  La mobile ou garde nationale mobile, auxiliaire de l'armée active au , dont les soldats étaient appelés les moblots.

 Musique  Mobile, groupe de rock canadien.

 Télévision  Mobile, série télévisée britannique diffusée en 2007.

Toponymes 
 Mobile, ville américaine d'Alabama.
 Mobile, village américain d'Arizona.
 Mobile, fleuve du sud des États-Unis en Alabama.
 Mobile, comté américain d'Alabama.

Voir aussi

Article connexe 
 Mobil

Homonymie de toponyme